Die Premjer-Liha 2020/21 (; nach dem Sponsor auch Favbet League) war die 30. Spielzeit der höchsten ukrainischen Liga im Fußball und die dreizehnte Auflage unter diesem Namen (vorher: Wyschtscha Liha, deutsch Oberste Liga). Sie wurde am 21. August 2020 eröffnet und endete am 9. Mai 2021. Zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 13. Februar 2021 wurde sie durch eine Winterpause unterbrochen. Am Wettbewerb nahmen vierzehn Mannschaften teil.

Titelverteidiger war Schachtar Donezk.

Modus 
Alle vierzehn Mannschaften spielen je zweimal gegeneinander (insgesamt 26 Spiele pro Team), um den Meister sowie die Teilnehmer am Europapokal und einen Absteiger zu ermitteln.

Änderungen gegenüber der Saison 2019/20 
 Das Teilnehmerfeld wurde von 12 auf 14 Mannschaften erhöht.
 Zur Folgesaison sollten 16 Teams am Spielbetrieb teilnehmen, weshalb nur der Tabellenletzte abstieg.
 Die Absolvierung der Meister- und Abstiegsrunden wurde gestrichen.

Mannschaften

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liga.

Weblinks 
 Offizielle Seite der Liga
 rsssf.com

Einzelnachweise 

2020 21
Fußballsaison 2020/21